

Persone 
 Ignazio Montemagno – vescovo italiano

Toponimi 
 Montemagno – un comune della provincia di Asti
 Montemagno – una frazione del comune di Quarrata, in provincia di Pistoia
 Montemagno – una frazione del comune di Calci, in provincia di Pisa
 Montemagno – una frazione del comune di Camaiore, in provincia di Lucca